Liucheng bezeichnet:

 Liucheng (柳城县), Kreis der Stadt Liuzhou im Autonomen Gebiet Guangxi in der Volksrepublik China
 Liucheng (Chaoyang) (柳城镇), Großgemeinde im Kreis Chaoyang in der chinesischen Provinz Liaoning
 Liucheng (Dongyuan) (柳城镇), Großgemeinde im Kreis Dongyuan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Liucheng (Nan’an) (柳城街道), Straßenviertel der Stadt Nan’an in der chinesischen Provinz Fujian
 Liucheng (Wenjiang) (柳城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Wenjiang in der chinesischen Provinz Sichuan